Никола́й Никола́евич Васи́льев () — советский футболист, нападающий.

Всю карьеру в чемпионате СССР провёл в клубе «Динамо» Ленинград (1945—1950). Сыграл 61 матч, забил 9 голов. За необычную
технику имел прозвища «Ван-ю-ли» и «китаец».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург